Фредерик Дивэйн «Фредди» Хаббард (; 7 апреля 1938 — 29 декабря 2008) — американский джазмен-трубач, известен начиная с 1960-х годов как музыкант, игравший в стилях би-боп, хард-боп и пост-боп. Его неповторимый стиль оказал влияние на многих джазменов и открыл новые перспективы би-бопа.

Биография

Ранний этап карьеры 
Хаббард начал играть на мелофоне и трубе в школьном бэнде полной школы Arsenal Technical в Индианаполисе, штат Индиана. Трубач Ли Кацман, поработавший вместе со Стэном Кентоном, рекомендовал его к обучению в Консерватории Артура Джордана (ныне Джордановский Колледж изящных искусств при Университете Бутлер), где он обучался вместе с Максом Вудбари, ведущим трубачом Индианаполисского Симфонического Оркестра. В годы своей молодости Хаббард немного поиграл вместе с братьями Монком и Уэсом Монтгомери, контрабасистом Ларри Ридли и саксофонистом Джеймсом Спраудингом. В 1958 году в возрасте 20-ти лет он переехал в Нью-Йорк и начал играть с ведущими джазовыми музыкантами своего времени: Филли Джо Джонсом, Сонни Роллинсом, Слайдом Хэмптоном, Эриком Долфи, Джей Джей Джонсоном, Куинси Джонсом. В июне 1960 года Хаббард записал свою первую композицию в качестве солиста — Open Sesame — с саксофонистом Тиной Брукс, пианистом Маккоем Тайнером, контрабасистом Сэмом Джонсом и ударником Клиффордом Джарвисом. В декабре 1960 года Хаббарда пригласили поучаствовать в фестивале Ornette Coleman’s Free Jazz, после того как Коулман услышал его игру в дуэте с Доном Черри.

Поле этого, в мае 1961 года Хаббард принял участие в записи альбома Джона Колтрейна «Olé Coltrane», позже он с Эриком Долфи участвовал в записи ещё одного альбома Колтрейна — «Africa/Brass». В августе 1961 года Хаббард записал одну из своих наиболее известных композиций — «Ready for Freddie» — которая стала первым плодом его сотрудничества с саксофонистом Уэйном Шортером. Хаббард познакомился с Шортером в 1961 году, заменив Ли Моргана в коллективе Арта Блэйки «Jazz Messengers». Он принимал участие в записях многих композиций бэнда, в том числе «Caravan», «Ugetsu», «Mosaic» и «Free For All». Хаббард сотрудничал с Блэйки вплоть до 1966 года, когда он покинул «Jazz Messengers», создав первый из своих небольших бэндов, в котором, помимо прочих играли пианист Кенни Бэррон и ударник Луис Хэйес. Именно в это время Фредди начал развивать собственное понимание звука, постепенно дистанцируясь от сильного влияния, которое оказали на него в ранние годы Клиффорд Браун и Ли Морган, благодаря этому он выиграл в номинации «Новая звезда — трубач» по версии авторитетного журнала Downbeat.

Его альбом этих времён "The Artistry of Freddie Hubbard" (1962) был переиздан в 1982 году на советской фирме "Мелодия" (С60 18211-2) под названием "Искусство Фредди Хаббарда". Состав бэнда: Фредди Хаббард - труба, Кертис Фуллер - тромбон, Джон Гилмор - саксофон, Томми Флэнеген - фортепиано, Арт Дэйвис - контрабас и Луис Хейес - ударные.

На протяжении 1960-х годов Хаббард в качестве исполнителя принимал участие в записи большинства важнейших альбомов того времени, как то альбомы Оливера Нельсона «The Blues & the Abstract Truth», Эрика Долфи «Out to Lunch», Херби Хэнкока «Maiden Voyage» и Уэйна Шортера «Speak No Evil». На протяжении десятилетия он широко сотрудничал со студией Blue Note Records: восемь альбомов в качестве солиста бэнда и двадцать восемь в качестве исполнителя. О Хаббарде говорили как о «самом замечательном трубаче поколения музыкантов, с одной стороны игравших „тоновый“ джаз, а с другой, принадлежавших к атоновому направлению» . К тому же, Хаббард никогда не принимал полностью концепцию фри-джаза, который проявился в двух знаковых альбомах: «Free Jazz» Орнетта Коулмэна и «Ascension» Джона Колтрейна.

Поздняя карьера 
В 1970-х годах Хаббард достиг наибольшей популярности, связанной с серией альбомов, записанных в сотрудничестве с Кридом Тэйлором и его студией CTI Records и затмивших таких мэтров как Стэнли Тёррентайн, Хьюберт Лоуз и Джордж Бенсон. К тому же, альбомы начала десятилетия — «Red Clay», «First Light», «Straight Life» и «Sky Dive» — были положительно восприняты публикой и вошли в число его лучших работ, а вот альбомы второй половины 70-х годов части критиковались за излишнюю коммерциализацию. Альбом «First Light» в 1972 году выиграл премию «Гремми», в его записи приняли участие пианисты Херби Хэнкок и Ричард Вьяндс, гитаристы Эрик Гэйл и Джордж Бенсон, контрабасист Рон Картер, ударник Джек Де Жоне и перкуссионист Аирто Морейра. В 1994 году Фредди в соавторстве с чикагской вокалисткой Катрин Уитни выпустил ремейк альбома «First Light».

В 1977 году Хаббард присоединился к экс-членам Квинтета Майлса Дэйвиса Херби Хэнкоку, Тони Уильямсу, Рону Картеру и Уэйну Шортеру, с которыми дал несколько совместных концертов. Несколько записей этих концертов были изданы в серии VSOP: VSOP: The Quintet, VSOP: Tempest in the Colosseum (оба — 1977 года) и VSOP: Live Under the Sky (1979 года). Хаббард играл партию трубы при записи трека «Zanzibar» в альбоме Билли Джоэла «52nd Street» (1978 год), выигравшем премию «Гремми» в номинации «Альбом года» (1979 год). К конце композиции студийная музыка наложена на запись выступления Хаббарда; «чистая» студийная версия вышла только в сете Билли Джоэла «My Lives» в 2004 году.

В 1980-х годах Хаббард вновь выступал с собственным коллективом, получая весьма лестные отзывы критиков и играя на концертах и фестивалях в США и Европе, обыкновенно в компании Джо Хендерсона, сочетая в репертуаре хард-боп и модальный джаз. Хаббард дважды играл на легендарном Монтеррейском Джазовом фестивале (Monterey Jazz Festival) — в 1980 и 1989 (с Бобби Хатчерсоном). В 1985 году он записал альбом «Double Take» с трубачом Вуди Шоу, а двумя годами позже «Stardust» с саксофонистом Бенни Голсоном. В 1988 году он возобновил сотрудничество с Артом Блэйки, записав с ним в Голландии «Feel the Wind». В 1990 году он появился в Японии, играя одну из первых ролей на Американо-японском джазовом фестивале, где также играли Элвин Джонс, Сонни Фочн, пианисты Джордж Дьюк и Бенни Грин, контрабасисты Рон Картер и Руфус Райд, вокалистка Салена Джонс. Он также выступал и на Варшавском джазовом фестивале; запись этого концерта вышла в альбоме «Live at the Warsaw Jazz Festival» (Jazzmen, 1992 год). Лучшие записи пришлись на лучшие годы его жизни.

В 2006 году Национальный Фонд Искусств присвоил Хаббарду высшую награду в мире джаза — NEA Jazz Masters Award.

29 декабря 2008 года газета The Indianapolis Star сообщила, что Фредди Хаббард умер в результате осложнений после сердечного приступа, перенесенного 26 ноября того же года. Хаббард скончался в округе Шерман-Оукс, Лос-Анджелес, Калифорния.

В последние годы Хаббард был тесно связан с фондом Jazz Foundation of America. Он рассказывал: «Когда у меня начались проблемы с сердцем и я не мог работать, The Jazz Foundation в течение нескольких месяцев оплачивал мои счета за жильё, благодаря им я сохранил свой дом! Спасибо богу за этих людей» . Благотворительный фонд Jazz Foundation of America’s Musicians' ухаживал за Хаббардом на протяжении его болезни. После своей смерти он завещал фонду все своё имущество.

Дискография

В качестве солиста 
 

{{Hider
  |title = В качестве исполнителя
  |content = 
С Артом Блэйки
 Mosaic (1961)
 Buhaina's Delight (1961)
 A Jazz Hour with Art Blakey's Jazz Messengers: Blues March (1961)
 Three Blind Mice (1962)
 Caravan (1962)
 Ugetsu (1963)
 Free For All (1964)
 Kyoto (1964)
с Джоном Колтрейном
 Stardust (1958)
 Olé Coltrane (1961)
 Africa/Brass (1961)
 Ascension (1965)
С Эриком Долфи
  Outward Bound (1960)
  Out to Lunch! (1964)
С Кёртисом Фуллером
 Soul Trombone (Impulse!, 1961)
 Cabin in the Sky (Impulse!, 1962)
С Декстером Гордоном
 Doin' Allright (1961)
 Clubhouse (1964)
 The Other Side of Round Midnight (1986)
С Херби Хэнкоком
 Takin' Off  (1962)
 Empyrean Isles (1964)
 Maiden Voyage (1965)
 Blow-Up (Soundtrack) (1966)
 VSOP (1977)
 VSOP: The Quintet (1977)
 VSOP: Tempest in the Colosseum (1977)
 VSOP: Live Under the Sky (1979)
 Round Midnight (Soundtrack) (1986)
С Эндрю Хиллом
 Pax (1965)
 Compulsion!!!!! (1965)
С Джо Хендерсоном
 Big Band (1996)
С Бобби Хатчерсоном
 Dialogue (Blue Note, 1965)
 Highway One (Columbia, 1978)
С Уэсом Монтгомери
 Fingerpickin (1958)
 Road Song (1968)С Дюком Пирсоном Dedication! (1961)
 Sweet Honey Bee (1966)
 The Right Touch (1967)С Маккоем Тайнером Together (1978)
 Quartets 4 X 4 (1980)Остальные'''
 Орнетт Коулман - Free Jazz: A Collective Improvisation (1960)
 Тина Брукс - True Blue (1960)
 Кенни Дрю - Undercurrent (1960)
 Джеки МакЛин - Bluesnik (1961)
 Оливер Нельсон - The Blues and the Abstract Truth (1961)
 Билл Эванс - Interplay (1962)
 Уэйн Шортер - Speak No Evil (1964)
 Сэм Риверс - Contours (1965)
 Сонни Ролинс - East Broadway Run Down (1966)
 Джордж Бенсон - The Other Side of Abbey Road (1969)
 Куинси Джонс - Walking in Space (1969)
 Леон Томас - A Piece of Cake (Palcoscenico Records)
 Сэнли Тёррентайн - Sugar (1970)
 Кенни Баррел - God Bless the Child (1971)
 Рэнди Вестон - Blue Moses (1972)
 Милт Джексон - Sunflower (1973)
 Чарльз Эарленд - Leaving This Planet (1973)
 Дон Селебский - Giant Box (1973)
 Билли Джоэл - 52nd Street (1978)
 Руфус - Numbers (1979)
 Джордж Кэблс - Cables' Vision (1979)
 Оскар Питерсон – Face to Face (1982)
 Роберто Авила & Сарава - Come to Brazil (1989)
 Кирк Лайтсэй Trio - Temptation (1991)
 Пончо Санчес - Cambios (1991)
  
  |frame-style = border: 1px solid Plum;
  |title-style = color: black; background-color: BurlyWood; font-weight: Crimson; 
  |content-style = color: black; background-color: solid grey; text-align: left;
  |footer = 
  |footer-style = background-color: lightgray;
}}

 Фильмография 
 1981 Studiolive (Sony)
 2004 Live at the Village Vanguard (Immortal)
 2005 All Blues (FS World Jazz)
 2009 Freddie Hubbard: One of a Kind''

Примечания

Ссылки 
 Биография на Jazztrumpetsolos.com
 Биография и избранные записи Grove Music Online
 Интервью в журнале Downbeat
 Дискография
 "Randy Brecker Selects Twelve Essential Freddie Hubbard Tracks", (Jazz.com)
 Freddie Hubbard Remembered at NPR Music
 Видео: Фредди Хаббард и Херби Ханкок, Джо Хендерсон, Тони Вильямс, Рон Картер играют в клубе "Birdland"
  Видео: Фредди Хаббард играет "Cherokee"

Джазовые трубачи США
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Elektra Records
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Columbia Records
Исполнители Prestige Records
Исполнители Blue Note Records